

Cinema 
 999 Scotland Yard (Lost) – film del 1956 diretto da Guy Green
 Lost – film del 1983 diretto da Al Adamson
 Lost – film del 2004 diretto da Darren Lemke
 The Lost – film del 2006 diretto da Chris Sivertson

Letteratura 
 Scomparsa (Lost) – romanzo di Helen R. Myers, I nuovi bestsellers n. 215
 Lost – romanzo di Gregory Maguire del 2001
 Perduta (Lost) – romanzo di Michael Robotham del 2005

Musica 
 Lost – gruppo musicale italiano
 Lost – singolo di Michael Bublé del 2005
 Lost - singolo di Annie Lennox del 2007 (album Songs of Mass Destruction)
 Lost! – singolo dei Coldplay del 2008
 Lost – album dei Carpark North del 2010
 Lost – singolo di Frank Ocean del 2012
 Lost – singolo di Diandra del 2013
 Lost – album di Trentemøller del 2013
 Lost – singolo di Sander van Doorn e MOTi del 2016
 Lost – singolo di Secondhand Serenade del 2017
 Lost – singolo dei Maroon 5 del 2021
 Lost – singolo di NF del 2021
 Lost – singolo di Robbie Williams del 2022
 Lost – singolo dei Linkin Park del 2023

Televisione 
 Lost – serie televisiva statunitense